Die Volume Graphics GmbH mit Sitz in Heidelberg ist ein Entwickler und Hersteller von Softwarelösungen zur Analyse, Visualisierung und Prüfung von 3D-Daten der industriellen Computertomographie (CT) in Produktion, Qualitätssicherung, Wissenschaft und Forschung.

Geschichte 
Anfang der 1990er Jahre entwickelten die Physiker Christof Reinhart, Thomas Günther und Christoph Poliwoda im Rahmen eines Forschungsprojektes der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, das sich mit der Visualisierung von medizinischen Bilddaten aus der Computer- und Kernspintomografie befasste, ein Computer-System, das aus CT-Scans dreidimensionale Volumengrafiken visualisieren konnte. Der 1995 gebaute massiv parallele Rechner VIRIM war die erste Echtzeit-Volume-Rendering-Hardware, die 32 Megabyte Daten mit einer Bildfrequenz von 20 Frames per Second (fps) rendern konnte und damit CT-Schichtbilddatensätze in Echtzeit verarbeitete und visualisierte. Aus dem vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten Projekt entstand 1997 das Unternehmen Volume Graphics GmbH. 1998 verlagerte sich der Fokus von Hardware auf Software; mit Vgstudio veröffentlichte das Unternehmen das erste Softwareprodukt, das CT-Schichtstapel räumlich zusammenhängend in allen drei Dimensionen auf einem Standard Personal Computer analysieren und visualisieren konnte.

Produkte 
Zur Produktfamilie gehören Vgstudio, Vgstudio Max, Vginline, Vgmetrology und Myvgl.

Einsatzgebiete 
Die Software basiert auf den Daten der industriellen Computertomographie und kommt vorrangig in der produzierenden Industrie, aber auch in Wissenschaft und Forschung zum Einsatz. Beispiele sind Messtechnik auf Spritzguss- und Druckgussbauteilen oder die Analyse von Verbundwerkstoffen.

Industrielle Produktion 
Die Software zur CT-Prüfung wird vorwiegend eingesetzt in verarbeitenden Industrien zur:
 Qualitätssicherung
 Schadensanalyse
 Produktentwicklung

Wissenschaft und Forschung 
 Industrielle Röntgen-CT
 Medizinische Röntgen-CT
 Synchrotron-Röntgentomographie
 Neutronentomographie
 Kernspintomographie

Funktionsweise

Inspektion von Metallguss-Teilen Gießen (Metall) 
Nach dem Scannen berechnet die Rekonstruktionssoftware aus den Projektionsbildern dreidimensionale Volumendatensätze. Darin erkennt die Software Porositäten und Lunker.

3D-Druck Additive Fertigung 
Mithilfe der Computertomographie (CT) werden komplexe, additiv gefertigte Bauteile mit verborgenen und schwer zugänglichen Oberflächen erfasst. Unter anderem kann die Software dazu genutzt werden, das gedruckte Bauteil zu vermessen, mit seinem Soll-Modell zu vergleichen und Defekte zu finden.

Automatisierte CT-Prüfung 
Die Software führt die Qualitätskontrolle während ganzen Produktionsprozesses durch. Von der Rekonstruktion der CT-Daten über die Prüfung, das Reporting und die manuellen Nachprüfung. Mit Hilfe der OCR-Funktionalität  (Texterkennung), erkennt die Software Text- und Zahlenangaben, auf Bauteilen auf deren Basis automatisierte Analysen durchgeführt werden.

Inspektion von Spritzguss-Teilen Spritzgießen 
Durch dimensionale Kontrolle von Simulationsergebnissen wird der optimale Parametersatz für das erste Werkzeug gefunden. Nach einer Erstmusterprüfung von Abmessungen und Form, werden Bauteile auf Porosität, Einschlüsse, Faserorientierung und -volumenanteile qualitativ und quantitativ geprüft. Bei Soll-Ist-Vergleichen, wird das 3D-Modell des tomographierten Spritzgussbauteils mit den CAD-Daten des Bauteils verglichen. Als Ergebnis entsteht ein Falschfarbenbild. Die Software färbt übereinstimmende Bauteilbereiche grün, abweichende blau und rot, je nachdem ob die Abweichung im Plus oder Minus liegt.

Werkzeugkorrektur 
Das Programm ermöglicht die Geometrie-Korrektur von gefertigten Objekten oder deren Formen auf Basis von CT-Daten gescannter Objekte oder Mesh-Daten. Dadurch können bei der Dimensionierung von Gussteilen bzw. deren Formen direkt die notwendigen Aufmaße, wie z. B. für Schrumpfung, Verzug, die gerichtete Erstarrung oder Entformungsschrägen, iterativ einbezogen werden.

Computertomographie-Rekonstruktion 
Bei der CT-Rekonstruktion werden 2D-Röntgenbilder, die mit unterschiedlichen Röntgen-Bildgebungsverfahren erzeugt werden können, zu einem 3D-Datensatz zusammengeführt. Auf Basis  der entstandenen 3D-Bauteilrepräsentation können Aussagen über die äußeren und inneren Strukturen eines Bauteils sowie über dessen Materialeigenschaften getroffen werden.

Mikromechanik-Simulation 
Die Software verwendet eine Immersed-Boundary-Methode zur Mikroskala-Simulation von Spannungsverteilungen direkt auf CT-Scans. Somit können virtuelle Festigkeitsstests auf komplexen Materialstrukturen durchgeführt werden, ohne dass eine Volumenvernetzung notwendig ist.

Auszeichnungen 
 Platz 1, ORF, „Science and Engineering Visualization Challenge 2006“, Räumlichkeit durch 60.000 Schnittbilder, (erschien in Science Bd. 313, S. 1729–35), Technologie, 2006
 Global Industrial Computed Tomography Software Market Leadership Award – 2018, Frost & Sullivan

Auslandsgesellschaften 
 USA, Charlotte, Volume Graphics, Inc.
 Japan, Nagoya, Volume Graphics Co., Ltd.
 China, Peking, Volume Graphics Technology Co., Ltd.
 Singapur, Volume Graphics Pte. Ltd.

Mitgliedschaften 
 American Society for Nondestructive Testing, Corporate Partner
 International Association for the Engineering Modelling, Analysis and Simulation Community (NAFEMS)
 Deutsche Gesellschaft für Zerstörungsfreie Prüfung e.V. (DGZfP e.V.)
 French societies COFREND and Collège Français de Métrologie (CFM)
 Japan Inspection Instruments Manufacturers’ Association (JIMA), Supporting Members
 Japan Precision Measuring Instrument Manufacturers' Association (JPMIA)

Wissenschaftliche Publikationen 
 Handbook of Computer Vision and Applications: Signal processing and pattern recognition, Volume 2, Bernd Jähne, Horst Haussecker, Peter Geissler, Academic Press, 1999
 Developments in X-ray Tomography, Volume 6318, U. Bonse, SPIE, 2006
 Journal of the Royal Society, Interface, Volume 5, Issues 27-29, Royal Society, 2008
 Advanced Tomographic Methods in Materials Research and Engineering, edited by J. Banhart, Oxford, Oxford University Publishing, 2008
 IFMBE Proceeding, World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering, Dössel, Schlegel (EDS.), Springer 2009
 Comprehensive Biomaterials, Volume 1, edited by Paul Ducheyne, Kevin Healy, Dietmar W. Hutmacher, David W. Grainger, C. James Kirkpatrick, 2011, Elsevier Ltd.
 Sustainable Future for Human Security: Environment and Resources, Benjamin McLellan, Springer, 2018, ISBN 978-981-10-5429-7
 Discontinuous Fiber Composites, edited by Tim A. Osswald, MDPI, 2018

Weblinks 
 Internetpräsenz von Volume Graphics

Einzelnachweise 

Softwarehersteller (Deutschland)
Unternehmen (Heidelberg)
Gegründet 1997